Hiel de la tierra puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.
El nombre común de la planta Citrullus colocynthis.
El nombre común de la planta '''''Vaccaria hispanica